L'Escadron blanc, roman français de Joseph Peyré paru en 1931 ;
 L'Escadron blanc (Lo squadrone bianco), film italien d'Augusto Genina sorti en 1936 ;
 L'Escadron blanc, film français de Pierre Chenal sorti en 1949.